Cimarron is:
 Een boek van Edna Ferber, ook twee keer bewerkt tot film, zie:
 Cimarron (roman)
 Cimarron (1931)
 Cimarron (1960)
 Een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
 Cimarron (Colorado)
 Cimarron (Kansas)
 Cimarron (New Mexico)
 Cimarrón, ontsnapte slaaf in Zuid-Amerika, zie o.a. Marrons
 Een Colombiaanse muziekgroep, zie Cimarron (muziekgroep)